Geitlerinema — рід ціанобактерій родини Coleofasciculaceae.

Опис 
Слань тонка, ніжна, різоподібна або пучкоподібна, синьо-зеленого забарвлення. Інколи на слані видно трихоми. Клітини сферично-головчасті, завдовжки до 15 мкм.

Види 
Рід включає 27 видів:
 Geitlerinema acuiforme (Skuja) Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema acuminatum Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema acus (J.Copeland) Anagnostidis, 989 
 Geitlerinema apolloniae Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema attenuatum (Woronichin) Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema bigranulatum (C.B.Rao) Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema calcuttense (Biswas) Anagnostidis, 1989
 Geitlerinema carotinosum (Geitler) Anagnostidis, 1989
 Geitlerinema chilense (Schwabe) Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema claricentrosum (N.L.Gardner) Anagnostidis, 1989
 Geitlerinema codii I.Umezaki & M.Watanabe, 1994
 Geitlerinema crassum (Woronichin) Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema earlei (N.L.Gardner) Anagnostidis, 1989
 Geitlerinema epiphloeophyticum Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema lacus-solaris (S.E.Campbell & Golubic) Anagnostidis, 2001  
 Geitlerinema major (Kufferath) Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema nematodes (Skuja) Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema numidicum (Gomont) Anagnostidis, 1989 
 Geitlerinema peronides (Skuja) I.Umezaki & M.Watanabe, 1994 
 Geitlerinema sandbergii (Skuja) Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema serpens Turicchia, Ventura, Komárková & Komárek, 2009 
 Geitlerinema splendidum (Greville ex Gomont) Anagnostidis, 1989
 Geitlerinema sulphureum (Strzeszewski) Anagnostidis, 2001
 Geitlerinema tenue (Anissimova) Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema tenuius (Stockmayer) Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema thermale Anagnostidis, 2001 
 Geitlerinema uncinatum (Emoto & Hirose) I.Umezaki & M.Watanabe, 1994

Примітки 

Ціанобактерії
Роди бактерій